Auto může být:

 automobil

filmy
 Auto (film, 1977) – americký film z roku 1977
 Auto*Mat (film) – český dokumentární film z roku 2009
 Auta (franšíza) – mediální franšíza společnosti The Walt Disney Company
 Auta – americký animovaný film z roku 2006
 Auta 2 – americký animovaný film z roku 2011
 Auta 3 – americký animovaný film z roku 2017

Externí odkazy